Diversas obras são conhecidas apenas por Breviarium:
 Breviarium historiae Romanae, de Eutrópio
 Breviarium causae Nestorianorum et Eutychianorum, de Liberato de Cartago
 Breviarium Aniani, também conhecido como "Breviário de Alarico"

Ver também 
 Breviário

Desambiguação